Yangiqoʻrgʻon bezeichnet:

Yangiqoʻrgʻon (Bezirk), Bezirk in der usbekischen Provinz Namangan
Yangiqoʻrgʻon (Namangan), Hauptort des gleichnamigen Bezirks
Ibrat (Fargʻona) (ehemals Yangiqoʻrgʻon), Hauptort des Bezirks Buyvada in der usbekischen Provinz Fargʻona